BEA steht für:
 BEA (Ausstellung), jährliche Frühlingsausstellung in Bern
 BEA + Poly-Verlag, Schweizer Versandhandelsunternehmen mit Sammelpunktesystem
 BEA Systems, ein ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen für Applikations-Infrastruktur-Software
 Bank of East Asia in Hongkong
 British European Airways, Vorläufergesellschaft der British Airways
 Belgian Entertainment Association, Vertretung der belgischen Unterhaltungsindustrie
 Berliner Energieagentur, deutscher Energiedienstleister 
 BookExpo America, internationale Buchmesse in den Vereinigten Staaten
 Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile, französische Flugunfalluntersuchungsbehörde
 Bayerische Elite-Akademie, Stiftung in München
 Bundeserziehungsanstalt, ehemaliger österreichischer Schultyp, siehe Höhere Internatsschule #Geschichte
 Banco Español de Algas, siehe Spanische Algenbank
 Bereina Airport (IATA-Code), Flughafen von Bereina, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 Bosphorus European Airways, ehemalige türkische Fluggesellschaft
 Bureau of Economic Analysis, US-amerikanische Statistikbehörde

beA steht für:
 besonderes elektronisches Anwaltspostfach

Bea steht für:
 Bea (Teruel), Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien

Bea ist der Familienname folgender Personen:
 Aisling Bea (Aisling O’Sullivan; * 1984), irische Schauspielerin
 Augustin Bea (1881–1968), deutscher Kardinal und Theologe
 Carlos Bea (* 1934), kubanischer Basketballspieler
 Eugen Bea (1898–1969), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden
 Iñaki Bea (* 1978), spanischer Fußballspieler
 José Alfredo Bea (* 1969), spanischer Kanute
 Sebastian Bea (* 1977), US-amerikanischer Ruderer

bea steht für:
 Dane-zaa (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen in Nordamerika

Siehe auch:
 Beha

Abkürzung